Beachton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beachton (Georgia)
 Beachton (Oklahoma)